Келвин Трент Такер (; родился 20 декабря 1959 года, Тарборо, штат Северная Каролина) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 

Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Миннесотском университете, в 1982 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Сан-Антонио Спёрс» и «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Перед началом сезона 1992/1993 годов Такер пришёл в клуб «Чикаго Буллз» на смену Крейгу Ходжесу, где блистали Майкл Джордан и Скотти Пиппен, в составе которого через год стал чемпионом НБА, после чего сразу завершил спортивную карьеру. Всего за карьеру в НБА сыграл 756 игр, в которых набрал 6236 очков (в среднем 8,2 за игру), сделал 1520 подборов, 1532 передачи, 679 перехватов и 88 блокшотов.

Правило Трента Такера 

15 января 1990 года, когда Такер выступал за «Нью-Йорк Никс», за оставшиеся до конца матча 0,1 секунды, при равном счёте 106-106, в игре против «Чикаго Буллз», он получил мяч, бросил из-за трёхочковой линии и попал в корзину. Бросок был засчитан, и «Никс» выиграли 109-106, после чего «Буллз» подали протест и разгорелся грандиозный скандал. После этого инцидента в НБА было выработано строгое правило (неофициально называемое «правилом Трента Такера»), которое гласит, что баскетболисту на получение мяча, быструю обработку и бросок по кольцу требуется минимум 0,3 секунды, а если при получении игроком мяча на табло будет меньшее количество времени, то такой бросок засчитан не будет.

После завершения карьеры 

После завершения профессиональной карьеры игрока Такер работал телевизионным аналитиком на играх команды Миннесота Тимбервулвз, а также на одном из местных радиоканалов. Такер также был активным филантропом, в 1998 году он основал свою некоммерческую организацию. 15 апреля 2013 года Трент приступил к исполнению обязанностей директора районного соревнования по легкой атлетике для государственных школ Миннеаполиса.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Чикаго Буллз»